Specific storage (Ss), storativity (S), specific yield (Sy) и specific capacity являются материальными физическими свойствами, которые характеризуют вместимость водоносного слоя выпускать грунтовую воду из хранилища после снижения давления. 
По этой причине они иногда упоминаются как «свойства хранения». 
В области гидрогеологии, эти свойства часто определяются, используя некоторую комбинацию полевых гидравлических тестов (например, тесты водоносного слоя) и лабораторные испытания на образцах материала водоносного слоя.

Литература 
 Эколого-гидрогеологический словарь / А. Н. Воронов, Т.Бохенска, А. К. Бродский и др. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. — 202с. — ISBN 5-288-02202-X

Гидрогеология